Domaća koza
 Koze (lat. Capra), rod unutar porodice šupljorožaca